Сандурский — польская фамилия. Известные носители:
 Сандурский, Адам (1953) — польский борец вольного стиля.
 Сандурский, Богуслав Флорионович (1930—2020) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.